Teleki Sámuel (1739–1822) a marosvásárhelyi Teleki Téka alapítója
Teleki Sámuel (1845–1916) Afrika-kutató

Sámuel